Interkontinentalni kup 2000. je nogometna utakmica koju su 28. studenog 2000. na tokijskom Nacionalnom olimpijskom stadionu odigrali španjolski Real Madrid i argentinska Boca Juniors. Riječ je o susretu pobjednika Lige prvaka i Cope Libertadores u kojem je slavio sastav iz Buenos Airesa s 2:1. Oba pogotka za Argentince postigao je Martín Palermo koji je ujedno proglašen i igračem utakmice.

Za madridski Real ova je bio četvrti (poslije 1960., 1966. i 1998.) a za Bocu Juniors drugi (nakon pobjede nad Borussijom Mönchengladbach 1977.) nastup na Interkontinentalnom kupu.

Susret

Izvori 

2000.
Nogometne utakmice u Japanu